Alexander Dalrymple – geografo, cartografo ed esploratore scozzese
 Arthur Dalrymple Fanshawe – ammiraglio inglese
 Grace Dalrymple Elliott – cortigiana scozzese
 Jack Dalrymple – politico statunitense
 John Dalrymple, X conte di Stair – politico scozzese
 John Dalrymple, XI conte di Stair – ufficiale scozzese
 John Dalrymple, XII conte di Stair – politico scozzese
 John Dalrymple, XIII conte di Stair – nobile scozzese
 Sam Dalrymple – calciatore statunitense
 William Dalrymple – storico e scrittore britannico